Batik Nau (plaats), een plaats in Indonesië
Batik Nau (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing